Царегородцев () — російське прізвище.

Відомі носії:

 Царегородцев Андрій Іванович (1980) — російський хокеїст.
 Царегородцев Євген Васильович (1982) — російський хокеїст.

Російські прізвища